Alexander Escobar, puede referirse a:

Alexander Escobar Gañán, futbolista colombiano, más conocido como Álex Escobar. Llamado también bajo el apodo 'el pibe del barrio Obrero';
Alexander José Escobar, beisbolista venezolano.
Alexander Escobar Balbontín, futbolista chileno.